Ну́йно () — село на Украине, находится в Камень-Каширском районе Волынской области.

Население по переписи 2001 года составляет 1681 человек. Почтовый индекс — 44540. Телефонный код — 3357. Занимает площадь 44,81 км².

Адрес местного совета 
44540, Волынская область, Камень-Каширский р-н, с.Нуйно, ул.Леси Украинки, 86

Ссылки 
 Нуйно на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Камень-Каширского района